Hüe de Caligny peut désigner :
 Jean-Anténor Hüe de Caligny (1657-1731), ingénieur militaire français ;
 Louis-Rolland Hüe de Caligny (1677-1748), ingénieur militaire français, frère du précédent.